Victoria est un prénom féminin, variante de la forme française Victoire. Sa forme masculine est Victor, qui signifie vainqueur.

Fête 
Dans le calendrier français, les Victoire et les Victoria se fêtent, par les catholiques, le 15 novembre.

Étymologie 
Victoria est le mot latin signifiant « victoire ».

Victoire (allégorie) (en latin Victoria) est à ce titre la déesse romaine de la victoire.

Personnages historiques 
 Victoria ou Victorine (Trente tyrans), personnalité gallo-romaine du 
 Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1786-1861), duchesse de Kent, mère de la reine Victoria
 Victoria (1819-1901), reine du Royaume-Uni entre 1837 et 1901, et impératrice des Indes
 Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary (1822-1857), duchesse de Nemours, cousine de la reine du Royaume-Uni
 Victoria Kaʻiulani (1875-1899), princesse héritière du Royaume d'Hawaï sous le règne de la reine Liliʻuokalani
 , plusieurs personnes de ce nom
 , plusieurs personnes de ce nom

Le prénom de la reine Victoria a été donné à nombre de ses descendantes à travers l'Europe :

 Seconde génération
 Victoria du Royaume-Uni (1840-1901), princesse royale, fille de la reine Victoria, épouse de l'empereur Frédéric III d'Allemagne et reine de Prusse

 Troisième génération
 Victoria de Hesse-Darmstadt (1863-1950), épouse du prince Louis de Battenberg
 Victoria de Prusse (1866-1929), fille de l'empereur Frédéric III d'Allemagne
 Victoria Alexandra du Royaume-Uni (1868-1935), fille d'Édouard VII
 Victoria Mélita de Saxe-Cobourg-Gotha (1876-1936), fille du prince Alfred, duc d'Édimbourg et grand-duchesse de Russie
 Victoire-Eugénie de Battenberg (1887-1969), épouse d'Alphonse XIII d'Espagne

 Quatrième génération
 Victoria de Bade (1862-1930), reine de Suède, épouse de Gustave V, arrière-petite-fille de la reine du Royaume-Uni
 Victoria-Louise de Prusse (1892-1980), fille de Guillaume II d'Allemagne, arrière-petite-fille de la reine du Royaume-Uni
  (1890-1923), fille de Frédéric-Léopold de Prusse, arrière-petite-nièce de la reine Victoria

 Cinquième génération
 Victoria Marina de Prusse (1917-1981), fille du prince Adalbert de Prusse, arrière-arrière-petite-fille de la reine du Royaume-Uni.

 Sixième génération
 Victoria Marina Cecilie de Prusse (née en 1952), fille de Frédéric de Prusse (1911-1966)
 Victoria de Suède (née en 1977), princesse héritière de Suède

 Septième génération
 Victoria Luise de Prusse (née en 1982), fille de Frédéric-Guillaume de Prusse et petite-fille de Louis-Ferdinand de Prusse

Personnes célèbres dont le prénom ou le pseudonyme est Victoria 
 Victoria Abril (née Victoria Merida Rojas en 1959), actrice et chanteuse espagnole
 Victoria Beckham (née en 1975), membre des Spice Girls, épouse du joueur de football David Beckham
 Victoria de los Ángeles (1923-2005), cantatrice espagnole
 Victoria Jackson (née en 1959), actrice américaine
 Victoria Justice (née en 1993), actrice et chanteuse américaine
 Victoria Ocampo (1890-1979), écrivaine argentine
 Victoria Petrosillo (née en 1985), chanteuse française également connue sous les pseudonymes Victoria Sio et Victoria
 Victoria Principal (née en 1946), actrice américaine
 Victoria Silvstedt (née en 1974), mannequin suédoise
 Victoria Song (née en 1987), actrice et chanteuse chinoise
 Lisa Marie Varon dite Victoria (née en 1971), catcheuse de la WWE
  (née Snejana Miskovic en 1958), chanteuse serbe
  (née Teresita Victoria Elizaga Agbayani en 1969), chanteuse philippine

Personnes dont le nom de famille est Victoria 
 Carlos Victoria (1950-2007), écrivain cubain
 Guadalupe Victoria (1786-1843), premier Président du Mexique
 René-Paul Victoria (né en 1954), homme politique français
 Tomás Luis de Victoria (1548-1611), compositeur espagnol

Personnages fictifs 
 Victoria, personnage fictif de la saga Twilight.
 Victoria, une chatte de type American Shorthair anti-héros dans le dessin animé Zip Zip.
 Victoria, une chèvre têtue alias Supertêtue dans la troisième saison des Minijusticiers.

Toponymes

Afrique du Sud 
 , banlieue de Johannesburg.

Antarctique 
 La Terre Victoria, bordée à l'est par la mer de Ross et à l'ouest par la Terre de Wilkes

Argentine 
 Victoria (Entre Ríos), ville de la province d’Entre Ríos
 Département de Victoria, province d’Entre Ríos
 Victoria (Buenos Aires), ville de la province de Buenos Aires
 Île Victoria, île située sur le lac Nahuel Huapi, en Patagonie argentine

Australie 
 Victoria (État)
 Lac Victoria (Australie), en Nouvelle-Galles du Sud
 Lac Victoria, l'un des lacs du Gippsland, dans l'État de Victoria
 La Victoria River, le plus long fleuve du Territoire du Nord

Brésil 
 Ancienne orthographe de Vitória (Espírito Santo)

Cameroun 
 Victoria, ancien nom de la ville de Limbé, avant 1982

Canada 
 Île Victoria aussi appelée « Terre Victoria », grande île de l'archipel arctique canadien

Alberta 
 Victoria (ancienne circonscription fédérale albertaine), de 1909 à 1925

Colombie-Britannique 
 Victoria (Colombie-Britannique), capitale provinciale de la Colombie-Britannique
 Victoria (circonscription électorale)
 Cité de Victoria, ancienne circonscription électorale, représentée de 1904 à 1925

Manitoba 
 , et , municipalités rurales (anglais : ) du Manitoba

Île-du-Prince-Édouard 
 Victoria (Île-du-Prince-Édouard), village de l'Île-du-Prince-Édouard

Québec 
 Victoriaville, ville du Québec
 Victoria (conseil législatif), division sénatoriale québécoise
 Victoria (division sénatoriale canadienne)
 Le Pont Victoria (Montréal), entre Montréal et Saint-Lambert
 Square Victoria, square de la ville de Montréal
 Square-Victoria–OACI, station de métro de la ligne orange de la ville de Montréal

Terre-Neuve-et-Labrador 
 Victoria (Terre-Neuve-et-Labrador), ville de Terre-Neuve-et-Labrador

Nouveau-Brunswick 
 Victoria (circonscription fédérale néo-brunswickoise)
 Comté de Victoria (Nouveau-Brunswick)

Nouvelle-Écosse 
 Comté de Victoria (Nouvelle-Écosse)
 Victoria (ancienne circonscription fédérale), de 1904 à 1968

Ontario 
 Victoria (ancienne circonscription fédérale ontarienne), de 1867 à 1904

Chili 
 Victoria (Chili), commune de la province de Malleco, en région d'Araucanie
 , île mineure en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien

Colombie 
 Victoria (Caldas), municipalité du département de Caldas

États-Unis 
 Victoria (Arkansas), ville du comté de Mississippi ;
 Victoria (Illinois), un village du comté de Knox ;
 Victoria (Kansas),un village du comté d'Ellis ;
 Victoria (Minnesota), ville du comté de Carver ;
 Victoria (Texas), siège du comté de Victoria ;
 Victoria (Virginie), ville du comté de Lunenburg ;

 Comté de Victoria (Texas).

France 
 Le Palais Victoria (Nice) est un palais de Nice

Grèce 
 Victória (métro d'Athènes) est une station du métro athénien

Grenade 
 Victoria, ville de la Grenade

Honduras 
 Victoria (Yoro), ville du département de Yoro

Hong Kong 
 Victoria (Hong Kong) ou Cité de Victoria (anglais : ), partie la plus ancienne de la ville de Hong Kong
 Victoria Harbour, détroit séparant Kowloon de l'île de Hong Kong
 Port de Hong Kong, dit Port Victoria
 Pic Victoria (Hong Kong)

Indonésie 
 Fort Nieuw Victoria, fort situé  à Ambon, dans les Moluques.

Malaisie 
 Victoria (Malaisie), capitale du territoire fédéral de Labuan

Malte 
 Victoria, autre nom de Rabat (Gozo), chef-lieu administratif de l'île de Gozo
 La porte Victoria, porte de ville de La Vallette.

Mexique 
 Ciudad Victoria, capitale de l'État de Tamaulipas
 , ville de l'État de Guanajuato

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Victoria, cours d'eau de l’île du Nord
 victoria une banlieue de la cité de Gisborne sur la côte est de l'île du Nord.
Victoria: une banlieue de la ville de Rotorua dans le nord de l'île du Nord dans la région de la Baie de l'Abondance.
mont Victoria, un pic volcanique du Champ volcanique d'Auckland dans l'île du Nord
mont Victoria domine la capitale Wellington dans le sud de l'île du Nord.

Philippines 
 Victoria (Mindoro oriental), municipalité de la province du Mindoro oriental,
 Victoria (Laguna),
 Victoria (Samar du Nord),
 Victoria (Tarlac),
 Le mont Victoria sur l'île Palawan

Roumanie 
 Victoria, ville située dans le județ de Brăila ;
 Victoria, ville située dans le județ de Iași ;
 Victoria, ville de Transylvanie ;
 le palais Victoria ou palais de la Victoire (Bucarest), siège du gouvernement roumain.

Royaume-Uni 
 La gare de Londres-Victoria
 Victoria (métro de Londres), station de métro desservant la gare
 Le Royal Victoria Dock Bridge, passerelle piétonne traversant le Royal Victoria Dock dans le quartier londonien des Docklands.

Russie 
 Île Victoria, île de l'Arctique russe

Salvador 
 Victoria (Salvador), commune du département de Cabañas

Seychelles 
 Victoria (Seychelles), la capitale des Seychelles

Suède 
 Victoria (salle de cinéma), à Stockholm

Zimbabwe 
 Victoria Falls (ville), au bord des Chutes Victoria

Autres 
 Le lac Victoria en Afrique, source du Nil Blanc
 Les chutes Victoria sur le Zambèze
 Île Victoria, île fantôme du Pacifique sud
 Plusieurs ponts s'appellent

Et encore ailleurs 
 Victoria (cratère), sur Mars
 (12) Victoria, un astéroïde

Botanique 
 Victoria, genre de plantes de la famille des Nymphaeaceae
 Victoria, variété de pomme de terre
 Reine Victoria, un rosier de type Bourbon
 Victoria (blanche) et Viktoria (rouge framboise), deux cépages (le premier étant une variété interspécifique)
 Victoria, un prunier (Prunus domestica ssp. Intermedia) et son fruit.

Zoologie 
 Victoria, genre de papillons de la famille des Geometridae

Navires 
 Classe Victoria (sous-marin), 4 sous-marins de la marine canadienne
 Classe Victoria (cuirassé), 2 cuirassés de la Royal Navy
 Victoria (bateau), premier bateau à accomplir un tour du monde lors de l'expédition de Magellan
 MS Queen Victoria, navire de croisière de la Cunard Line, sorti en 2007
 Victoria I, ferry estonien

Sport 
 HC Victoria Regia, club de handball situé à Minsk, en Biélorussie

Produits et marques 
 Victoria, ancienne entreprise belge de biscuiterie-chocolaterie
 Victoria, parfum d'Hermès
 Victoria Bitter ou VB, bière australienne
 Victoria, marque de bière et brasserie de Malaga, en Espagne
 Victoria est une marque de chaussures créée en Espagne

Art

Musique 
 Victoria, chanson des Kinks (1969)
 Victoria, huitième album de Michel Sardou (1980)
 Viktoria (album), quatorzième album du groupe suédois de black metal Marduk (2018)

Littérature 
 Victoria est le nom du ballon dans Cinq semaines en ballon (1863) de Jules Verne
  (1898), de Knut Hamsun
 Victoria (V pour Vendetta) (1990), sixième tome de la série de bande dessinée V pour Vendetta

Cinéma 
 Victoria (film, 1917), film muet russe d'Olga Preobrajenskaïa, adapté du  de Knut Hamsun
 , film allemand de Carl Hoffmann, adapté du roman de Knut Hamsun
 , film mexicain de José Luis Ibáñez, adapté du roman Washington Square
 Victoria (film, 1979), film suédois de Bo Widerberg, adapté du roman de Knut Hamsun
  ou Viktoriya, film soviétique de Olgerts Dunkers, adapté du roman de Knut Hamsun
 Victoria (film, 2008), film franco-canadien réalisé par Anna Karina
 Victoria : Les Jeunes Années d'une reine (The Young Victoria, 2009), film britannico-américain réalisé par Jean-Marc Vallée
 , film norvégien de , adapté du roman de Knut Hamsun
 , film romano-bulgare réalisé par 
 Victoria (film, 2015), film allemand réalisé par Sebastian Schipper
 Victoria (film, 2016), film français réalisé par Justine Triet

Télévision 
 Viktoria (1957), téléfilm ouest-allemand de Frank Lothar avec Elisabeth Müller, adapté du roman de Knut Hamsun
 Victoria, une telenovela colombienne avec Victoria Ruffo dans un rôle éponyme diffusée en 2007
 Victoria, série télévisée britannique avec Jenna Coleman dans le rôle-titre diffusée sur ITV en 2016

Autres domaines 
 Victoria (philatélie) : Victoria est la première reine dont le profil figura sur un timbre-poste au Royaume-Uni et dans l'ancien Empire britannique.
 Une victoria est un véhicule hippomobile découvert.
 Croix de Victoria, décoration britannique.
 Ordre royal de Victoria, ordre honorifique britannique.
 Le trophée Victoria est un ancien trophée décerné à l'équipe ayant remporté championnat allemand entre 1903 et 1944.
 Victoria : Un empire en construction 1836-1920 (), jeu vidéo.
 Victoria est une marque d'accordéons, utilisée notamment par le jazzman français Richard Galliano

Voir aussi 

 Victor Victoria
 Victoire (prénom)
 
 
 
 
 
 
 Liste de prénoms en français
 Liste de prénoms espagnols

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre